Horsthuis ist der Familienname folgender Personen:

Arthur Horsthuis (1912–1979), niederländischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Jales
Maurice Horsthuis (* 1948), niederländischer Jazz- und Avantgardemusiker und Komponist